Santiago Guerrero puede referirse a:
 Santiago Guerrero Arroyo, piragüista español; o
 Santiago Guerrero Gutiérrez, político mexicano.